Мемориал Гашимова 2016 года — третий международный шахматный турнир памяти азербайджанского супергроссмейстера Вугара Гашимова, проходивший в Шамкире с 25 мая по 4 июня. Победителем соревнования стал Шахрияр Мамедьяров, выигравший в тай-брейке у Фабиано Каруаны.

Регламент 
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

Участники 

¹) рейтинги даны на май 2016 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Мемориал Гашимова
2016 год в шахматах
Май 2016 года
Июнь 2016 года
Спорт в Азербайджане в 2016 году